Altgläubige ist:

 eine Sammelbezeichnung für religiöse Strömungen und Gruppen innerhalb der russisch-orthodoxen Tradition, die sich seit 1666–1667 von der Großkirche getrennt haben, siehe Altgläubige in Russland
 in der Geschichtswissenschaft eine Bezeichnung für diejenigen, die gegenüber den reformatorischen Bewegungen distanziert blieben, siehe Altgläubige (Reformationsgeschichte)